Wilderness steht für:

 Wilderness, Stadt in Südafrika
 Wilderness (Unternehmen), ein Unterkunftsbetreiber im südlichen Afrika (ehemals Wilderness Safaris)
 Wilderness-Nationalpark, Nationalpark in Südafrika
 Avon Wilderness Park, Gebiet in Australien
 Mountain Wilderness, Naturschutzorganisation
 Wilderness Society, australische Organisation
 Western Canada Wilderness Committee, kanadische Naturschutzorganisation
 The Wilderness Society, US-amerikanische Organisation
 Wilderness Air, Fluggesellschaft
 Wilderness International, deutsche Stiftung
 Strange Wilderness, Film von 2008
 Wilderness (Film), Film von 2006
 City Out of Wilderness, Dokumentar-Kurzfilm von 1974
 Alaska Wilderness Lake, Dokumentarfilm von 1971
 Winners of the Wilderness, Stummfilm von 1927
 Wilderness Road, Ost-West-Verbindung über die Appalachen
 West Coast Wilderness Railway, Zahnrad-Schmalspurbahn in Tasmanien
 Schlacht in der Wilderness, Schlacht während des Amerikanischen Bürgerkriegs

Siehe auch:

 Wilderness Area
 Battle of the Wilderness